Элиас Джек Гудхью (род. 13 июня 1995 года) — новозеландский регбист, играет на позиции трехчетвертного. Игрок клуба Нортленд во внутреннем чемпионате Новой Зеландии (Кубок Mitre10) и клуба Крусейдерс, выступающего в главном клубном турнире южного полушария Супер Регби. Игрок сборной Новой Зеландии по регби. Бронзовый призёр Кубка мира 2019.

Клубная карьера 
Гудхью начал свою карьеру во взрослом регби по ходу сезона 2014 Кубка ITM, пробившись в состав Кентербери. В первом сезоне он провел 5 матчей, занес 2 попытки, но был вынужден завершить сезон досрочно из-за сотрясения мозга. В следующем сезоне травмировал колено уже во второй игре сезона в игре с Каунтис Манукау. и вновь выбыл почти на год. Вернувшись в 2016 году Гудхью с активом 3 попытки в 11 играх помог своей команде выиграть высший дивизион Кубка Mitre10.Реабилитацию от травмы Гудхью проходил под контролем медицинского штаба Крусейдерс, где он смог доказать свое право играть в Супер Регби и в 2017 году он подписал контракт с клубом из Крайстчерча. В первом сезоне за крестоносцев Гудхью получил сравнительно много игрового времени и сыграл в победном финальном матче с Лайонз, отметившись попыткой. В том же 2017 году Гудхью сыграл полный матч в составе Крусейдерс со сборной Британских и Ирландских львов, который завершился поражением крестоносцев 3-12.

В 2018 году Крусейдерс вновь выиграл титул Супер Регби, а Гудхью был основным трехчетвертным команды на протяжении всего сезона.

В 2019 году Гудхью был одним из главных игроков своей команды в третьем подряд чемпионском сезоне, но он сломал палец в полуфинале с Харрикейнз и в финале с Хагуарес сыграть не смог.

Статистика в клубах

Международная карьера 
Гудхью играл за сборную Новой Зеландии по регби-7 на этапах мировой серии в США и Новой Зеландии в 2015 году, а также стал победителем молодёжного Кубка мира 2015 года в Италии, занеся две попытки в пяти матчах турнира.

Джек Гудхью был вызван в состав All Blacks на летние тесты 2017 года, но в самих матчах участия не принимал. Дебютировал за сборную 23 июня 2018 года в заключительном матче тестовой серии с Францией, который завершился победой All Blacks со счетом 49-14.

Первую попытку за сборную Гудхью занес австралийцам 17 августа 2018 года.

На Кубке мира 2019 года сыграл 4 матча, результативными действиями отметиться не смог.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Крусейдерс

Регбисты Новой Зеландии
Игроки РК «Крусейдерс»
Игроки сборной Новой Зеландии по регби